El término Batalla de la Carretera de la Coruña puede estar haciendo referencia a tres acontecimientos bélicos de la Guerra Civil Española:

 Primera batalla de la carretera de La Coruña, desarrollada durante la Guerra Civil Española con el objetivo por parte de las tropas franquistas de cortar la Carretera de La Coruña (aislando a las tropas republicanas de la Sierra de Guadarrama) y rodear Madrid por el oeste.
 Segunda batalla de la carretera de La Coruña (también conocida como Batalla de la Niebla), como segundo intento para cercar la capital desde el oeste, atravesando la Carretera de La Coruña.
 Tercera batalla de la carretera de La Coruña, desarrollada a principios de 1937 como tercer y último intento de las tropas franquistas por rodear Madrid por el oeste.